Барон Эммануэль д’Астье де ла Вижери (; 6 января 1900 — 12 июня 1969) — французский общественный и государственный деятель, , , , борец за мир. Министр внутренних дел временного правительства Франции (1944—1946). Вице-председатель Всемирного Совета Мира (с 1955).

Активный участник Движения Сопротивления Франции в годы Второй мировой войны.

Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957).

Биография 
Обучался в парижском Лицее Кондорсе и в Военно-морской академии. В 1920-х годах занимался журналистикой, писал стихи. Был связан с интегралистским и монархическим журналом «Action Française», но после гражданской войны в Испании (1936—1939) занял левые позиции.

Участник Второй мировой войны. В 1939—1940 годах служил офицером военной разведки в Военно-морских силах Франции. Во время оккупации Франции немцами (июнь 1940 — конец 1944 годов) был одним из организаторов и руководителей французского Движения Сопротивления.

В Клермон-Ферране сформировал группу сопротивления La Dernière Colonne, позже известную как Либерасьон-Сюд (Libération-Sud). В 1941 году группа совершила две диверсии на железнодорожных станциях в Перпиньяне и Каннах. В феврале члены группы организовали распространение 10 000 пропагандистских антифашистских листовок, выпускали подпольную газету «Освобождение» (Libération).

С мая 1943 года — член Национального совета Движения Сопротивления; одновременно с июня 1943 до конца 1944 года — комиссар по внутренних делам во Французском комитете национального освобождения, сформированном генералом Шарлем де Голлем в Алжире. Присоединился к движению «Сражающаяся Франция».

После освобождения страны 1944—1945 годах — депутат Консультативной ассамблеи, в октябре 1945 — октябре 1946 годов — депутат Учредительного, а с 10 ноября 1946 до начала ноября 1958 года — Национального собрания Франции. Выступал как союзник Французской коммунистической партии по списку Республиканского союза Сопротивления (Union républicaine et résistante), а затем Прогрессивного союза (Union progressiste)

С начала 1949 года — член Бюро французского Движения сторонников мира. В апреле 1949 года был избран членом Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира (Париж — Прага).

С ноября 1950 года — член Всемирного Совета Мира (ВСМ), с января 1955 до мая 1959 года — вице-председатель Всемирного Совета Мира, с мая 1959 года — член Президиума Всемирного Совета Мира.

После подавления венгерского восстания 1956 г., осудил руководство Советского Союза, Никиту Хрущёва и разорвал связи с коммунистами.

Его жена Любовь была дочерью большевика Леонида Красина, их дети Кристоф д’Астье де Ла Вижери и Жером д’Астье де Ла Вижери.

Похоронен на кладбище Арронвиля.

Творчество 
Автор романов «Семь дней» («Sept jours», 1945) — о капитуляции Франции в 1940 г. и Движении Сопротивления, «Семь дней в изгнании» («Sept jours en exil», 1946), «Семь раз по семь дней» (1947, рус. пер. 1961), посвящённых борьбе французского народа в годы Сопротивления, «Боги и люди» (1952) — воспоминания о деятельности Комитета национального освобождения и временного правительства, а также романов «Лету нет конца» (1954, рус. пер. 1958) и «Мёд и полынь» («Le miel et l’absinthe», 1957) — романы-хроники о Франции 1947—1954 гг.

Автор слов песни «La Complainte du partisan» («Исповедь партизана» или «Плач партизана», 1943), музыку к которой написала Анна Юрьевна Марли. На английском она стала известна просто как «The Partisan» («Партизан», не путать с другой композицией Марли — «Песней партизан») и была записана такими исполнителями, как Леонард Коэн, Баффи Сент-Мари и подруга семьи Д’Астье де ла Вижери и Красиной — Джоан Баэз.

Награды 
 Кавалер Ордена Почётного легиона
 Военный крест 1939—1945 годов
 Орден Освобождения (Франция)
 Медаль Сопротивления (Франция)
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1957)

Литература

Ссылки 
 Две жизни барона д’Астье

Французские писатели
Французские поэты
Политики Франции
Министры внутренних дел Франции
Лауреаты Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»
Выпускники лицея Кондорсе
Участники французского движения Сопротивления
Члены Учредительного собрания Франции (1945)
Члены Учредительного собрания Франции (1946)
Депутаты Национального собрания Франции
Бароны Франции
Похороненные в департаменте Валь-д’Уаз